Por demonio se puede entender:

 Demonología rama de la teología que se encarga del estudio de los demonios.
 Demonio, ser mitológico, folklórico y religioso, de diferente naturaleza según la cultura de que se trate.
 Demon término utilizado para referirse a diferentes realidades de seres sobrenaturales.
 Demonio (religión), para referirse al diablo.
Grupo musical
 Demoniac grupo de black metal.
 Demonio (Mc), artista español dedicado a la música hip-hop.

Software
 Demonio (informática), programa que se ejecuta en segundo plano.

Fenómeno Atmosférico
Demonio de polvo

Demonio de Tasmania
 Demonio de Tasmania, Marsupial que vive en Tasmania (Sarcophilus lanarius).
 Taz, el Demonio de Tasmania, personaje de caricatura.

Personajes
 Blue Demon, actor y luchador profesional de lucha libre.

Fiestas
 El Demonio de Badalona (en catalán, El dimoni de Badalona) es la fiesta tradicional más importante de Badalona, y es el acto central de la Fiesta Mayor de la ciudad.